Coubertin ist der Familienname folgender Personen:
 Pierre de Coubertin (1863–1937), französischer Pädagoge, Historiker und Sportfunktionär

Coubertin steht zudem für:
 Pierre-de-Coubertin-Medaille, seit 1964 verliehen
 Pierre-de-Coubertin-Gymnasium, Gymnasium in Erfurt
 (2190) Coubertin, Asteroid des inneren Hauptgürtels

Coubertin ist der Name folgender Veranstaltungsstätten: